2. division i ishockey 1966-67 blev arrangeret af Dansk Ishockey Union, og turneringen var opdelt i to kredse, øst- og vestkredsen. Østkredsen blev for første gang vundet af HIK, mens Herning IK ligeledes for første gang vandt vestkredsen. I to playoff-kampe mellem kredsvinderne sikrede Herning IK sig den samlede sejr i divisionen, men begge hold rykkede op i 1. division, som dermed blev udvidet fra seks til otte hold.

Resultater og stillinger

Østkredsen 

Turneringen havde deltagelse af fire hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav seks kampe til hvert hold. Turneringen blev vundet af HIK, der dermed vandt 2. division øst for første gang, og som samtidig kvalificerede sig til playoff-kampen om den samlede sejr i 2. division mod vinderen af vestkredsen, Herning IK.

Vestkredsen 

Vestkredsen havde deltagelse af otte hold, der var opdelt i to geografisk opdelte puljer med fire hold i hver. De to puljevindere spillede to playoff-kampe om sejren i vestkredsen.

Nordpuljen 

Turneringen havde deltagelse af fire hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav seks kampe til hvert hold. Turneringen blev vundet af Silkeborg Skøjteløberforening, som dermed kvalificerede sig til en playoff-kamp mod vinderen af sydpuljen, Herning IK, om sejren i 2. division vest.

Sydpuljen 

Turneringen havde deltagelse af fire hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav seks kampe til hvert hold. Turneringen blev vundet af Herning IK, som dermed kvalificerede sig til en playoff-kamp mod vinderen af nordpuljen, Silkeborg Skøjteløberforening, om sejren i 2. division vest.

Playoff-kamp 

De to puljevindere i vestkredsen, Silkeborg Skøjteløberforening og Herning IK, mødtes i to playoff-kampe om sejren i 2. division vest. Begge kampe blev vundet af Herning IK, der samlet vandt med 18-5, og som dermed vandt 2. division vest for første gang. Samtidig kvalificerede holdet sig til playoff-kampen om den samlede sejr i 2. division mod vinderen af østkredsen, HIK.

Finale 

De to kredsvindere, HIK og Herning IK, mødtes i to playoff-kampe i finaleopgøret om den samlede sejr i 2. division. Begge kampe blev vundet af Herning IK, der sammenlagt vandt med 7-1, og som dermed vandt 2. division første gang. Eftersom 1. division blev udvidet fra seks til otte hold, rykkede begge hold op i 1. division for første gang i deres klubhistorier.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen - en krønike om et ishockeyhold (2008)
 HVEM HVAD HVOR 1968

1966-67
Ishockey i 1966
Ishockey i 1967